El Pas de Salses és un petit coll de 5,7 metres d'altitud en el límit dels termes municipals de Salses, a la comarca del Rosselló (Catalunya Nord, Països Catalans), i de Fitor, a la Comarca de Fitor (Narbonès, Occitània).

Es troba en el lloc on el massís de les Corberes davalla a tocar l'Estany de Salses; el pas que deixa, que aprofiten la via del tren i la carretera general (l'autopista passa per un replà superior situat uns vint metres més amunt i més al nord-oest), és un pas estret, conegut històricament amb aquest nom.

Bibliografia

Referències 

Geografia de l'Aude
Geografia de Salses (Rosselló)